L'Escalier est une chanson de Paul Piché, figurant sur l’album homonyme.

Notes et références 

Chanson de 1980
Chanson québécoise